Ла Сентинела има више значења:

 Ла Сентинела (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сентинела, Ла Форталеза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику